Кратер Деламбр () — большой ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского астронома Жана-Батиста-Жозефа Деламбра (1749—1822) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Теон Младший на западе; кратер Теон Старший на северо-западе; кратер Дионисий на севере; кратер Шмидт на северо-востоке; кратер Мольтке на востоке-северо-востоке; кратер Аль-Фергани на юге-юго-востоке и кратер Тейлор на юге. На северо-востоке от кратера расположено Море Спокойствия, на востоке-северо-востоке пролегают борозды Ипатии, на юго-востоке находится Море Нектара и его Залив Суровости. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 51,49 км, глубина 3,62 км.

Кратер имеет полигональную форму, умеренно разрушен. К южной части кратера примыкает небольшая долина. Вал массивный, с острой кромкой, в северной части перекрыт маленьким кратером. Внутренний склон вала террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1130 м, объем кратера составляет приблизительно 2100 км³. Дно чаши пересеченное, имеется небольшой, плохо заметный центральный пик.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-11, Аполлона-14, Аполлона-16
 Снимки зонда Рейнждер-8
 Снимок Лунар Орбитер – III
 Статья 1 на сайте Lunar Picture of the day
 Статья 2 на сайте Lunar Picture of the day
 Кратер Деламбр на карте LAC-78
 Кратер Деламбр на карте LM-78
 Кратер Деламбр на карте AIC78A
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны